Maud ou Maude est un prénom féminin français et anglais, issu d'une forme populaire de , fêté le .

Prénoms 
 
 Maud Adams (1945- ), une actrice et top-model suédoise ;
 Maud Alice Burke (1872-1948), une hôtesse américaine du Londres du début du  ;
Maud Allan (1873-1956),  une danseuse étoile canado-américaine ;
 Maud Banks, une joueuse de tennis américaine de la fin du  et début du  ;
 Maud Barger Wallach (1870-1954), une joueuse de tennis américaine du début du  ;
 Maud Boyet, une chercheuse française en géochimie ;
 Maud Buquet, une actrice et productrice française de cinéma ;
 Maud Catry (1990- ), une joueuse belge de volley-ball ;
 Maud Camatta (1980- ), une joueuse française de rugby à XV ;
 Maud Cohen, une ingénieure québécoise ;
 Maud Coutereels (1986- ), une joueuse belge de football ;
 Maud Gonne (1866-1953), une comédienne et militante de la cause irlandaise ;
 Maud Fontenoy (1977- ), une navigatrice et femme politique française ;
 Maud de Galles (1869-1938), une princesse de la famille royale britannique, devenue reine de Norvège en 1905 ;
 Maud Galtier (1913-2014), une joueuse de tennis française des années 1950 et 1960 ;
Maud Joynt (1868-1940), linguiste irlandaise ;
 Maud Mannoni (1923-1998), une personnalité de l'éducation et une psychanalyste française ;
 Maud Menten (1879-1960), une biologiste canadienne ;
 Maud Olofsson (1955- ), une femme politique suédoise ;
 Maud Olivier (1953- ), une femme politique française ;
 Maud Watson (1864-1946), une joueuse de tennis britannique de la fin du  ;
 Maud Wood Park (1871-1955), une suffragette américaine et militante des droits des femmes ;
 Maud Wyler (1982- ), une actrice française de théâtre et de cinéma.

Patronymie 

Arthur Maude, né Arthur John Maud (1880-1950), acteur, scénariste et réalisateur britannique.

Toponymie 

 Terre de la Reine-Maud, région de l'Antarctique revendiqué par la Norvège ;
 Maud, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Allamakee en Iowa, aux États-Unis.
 Maud, une ville du Comté de Pottawatomie, dans Oklahoma aux États-Unis.
 Maud, une ville du comté de Bowie, au Texas, aux États-Unis.

Navires
 Maud, navire d'exploration polaire norvégien ;
 Maud, un Norfolk wherry de 1899 construit dans le Comté de Norfolk.

Au cinéma 
 Maud est une héroïne d'une série de courts-métrages français de l'époque du cinéma muet entre 1914 et 1915, réalisés par René Hervil.
 Ma nuit chez Maud, film d'Éric Rohmer, 1969.

Autres 
 
 
 

Prénom anglais
Prénom français
Homonymie de toponyme